Эдинберг () — город в США, расположенный в южной части штата Техас, административный центр округа Хидалго. По данным переписи за 2010 год число жителей составляло 74 569 человек, по оценке Бюро переписи США в 2017 году в городе проживало 90 280 человек.

История 
Поселение изначально называлось Чапин в честь одного из основателей. Застройщики Джон Клоснер и Уильям Бриггс способствовали назначению поселения административным центром округа. Чапин был признан соучастником убийства и в 1911 году город был переименован в Эдинберг в честь места рождения Джона Янга. В 1909 году в город была проведена первая железная дорога от Браунсвилла. В 1912 году была построена первая баптистская церковь. Позже появились лютеранская, пресвитерианская, методистская и другие церкви. Католическая церковь появилась только в 1926 году. В 1915 году в городе появилась ирригационная система, первоначально скотоводческий регион стал развивать фермерство. Город стал центром продаж и переработки хлопка, зерна и цитрусовых. В 1919 году жители Эдинберга приняли устав, началось формирование органов местной власти. В 1926 году железная дорога соединила Эдинберг с Сан-Антонио и Корпус-Кристи..

До Второй мировой войны основными источниками дохода являлось выращивание овощей, сорго, кукурузы, сахарного тростника, разведение птицы. После войны началось производство персиков и дынь, были открыты пищевые комбинаты, мебельное производство, производятся нефтепромысловое оборудование, бетонные изделия, агрохимикаты.

География 
Эдинберг находится в центральной части округа, его координаты: .

Согласно данным бюро переписи США, площадь города составляет около 97,6 км2, из которых примерно 97,5 км2 занято сушей, а менее 0,2 км2 является водной поверхностью.

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, в Эдинберге преобладает семиаридный климат низких широт (BSh).

Население 

Согласно переписи населения 2010 года в городе проживало 74 569 человек, было 23 094 домохозяйства и 17 600 семей. Расовый состав города: 85,3 % — белые, 1,6 % — афроамериканцы, 0,4 % — коренные жители США, 2,2 % — азиаты, 0 % (13 человек) — жители Гавайев или Океании, 9,1 % — другие расы, 1,5 % — две и более расы. Число испаноязычных жителей любых рас составило 88,2 %.

Из 23 094 домохозяйств, в 49 % живут дети младше 18 лет. 49,8 % домохозяйств представляли собой совместно проживающие супружеские пары (28,4 % с детьми младше 18 лет), в 20,4 % домохозяйств женщины проживали без мужей, в 6 % домохозяйств мужчины проживали без жён, 23,8 % домохозяйств не являлись семьями. В 17,3 % домохозяйств проживал только один человек, 4,7 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет). Средний размер домохозяйства составлял 3,16 человека. Средний размер семьи — 3,63 человека.

Население города по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 34,9 % — жители младше 20 лет, 33,8 % находятся в возрасте от 20 до 39, 23,9 % — от 40 до 64, 7,4 % — 65 лет и старше. Средний возраст составляет 28 лет.

Согласно данным опросов пяти лет с 2013 по 2017 годы, медианный доход домохозяйства в Эдинберге составляет 45 038 долларов США в год, медианный доход семьи — 50 897 долларов. Доход на душу населения в городе составляет 18 825 долларов. Около 21,7 % семей и 25,9 % населения находятся за чертой бедности. В том числе 33,8 % в возрасте до 18 лет и 22,7 % старше 65 лет.

Местное управление 
Управление городом осуществляется мэром и городским советом, состоящим из 4 человек. Члены совета избираются всем городом сроком на четыре года.

Другими важными должностями, на которые происходит наём сотрудников, являются:
 Сити-менеджер и его ассистент
 Городской секретарь
 Городской юрист
 Муниципальный судья
 Городской инженер
 Директор департамента планирования
 Директор департамента развития общества
 Начальник отдела кадров
 Финансовый директор
 Глава отдела общественных работ
 Глава отдела коммунальных услуг
 Шеф полиции
 Шеф пожарной охраны
 Директор отдела информационных технологий
 Директор отдела общественной информации

Инфраструктура и транспорт 
Основными автомагистралями, проходящими через Эдинберг, являются:
  межштатная автомагистраль  проходит с севера пересечения с дорогой FM 490 к северу от Эдинберга на юг к пересечению с трассой I-2 в городе Фарр.
  автомагистраль 281 США идёт с севера от Фалфурриаса на юг к границе с Мексикой.

В городе располагается . Аэропорт располагает одной взлётно-посадочной полосой длиной 1524 метра. Ближайшим аэропортом, выполняющим коммерческие рейсы, является . Аэропорт находится примерно в 20 километрах к юго-западу от Эдинберга.

Образование 
Большая часть города обслуживается консолидированным независимым школьным округом Эдинберг. Небольшую часть города обслуживает независимый округ Мак-Аллен. Кроме этого часть специализированных школ управляется независимым школьным округом Южного Техаса. Помимо общественного образования, в городе открыт ряд частных школ, в их числе академия бизнес-образования и технологий Южного Техаса и католическая школа Святого Иосифа.

С 1927 года в городе работал Техасский университет Пан-Американ. В 2013 году система Техасских университетов приняла решение объединить университет с Техасским университетом Браунсвилла. Новое учреждение, базирующееся в Эдинберге, получило название Техасский университет долины Рио-Гранде. Обучение в новом университете началось в 2015 году. В 2016 году заработал первый в регионе медицинский факультет.

Экономика 
Согласно финансовому отчёту города за 2016-2017 финансовый год, Эдинберг владел активами на $381,98 млн, долговые обязательства города составляли $206,22 млн. Доходы города составили $108,41 млн, расходы города — $99,6 млн .

Основными работодателями в городе являются:

Отдых и развлечения 
В 1976 году в городе была образована Симфоническая Ассоциация Южного Техаса, которая выступает спонсором симфонического оркестра долины Рио-Гранде, симфонического хорала, а также камерного оркестра Южного Техаса.

Одним из главных исторических зданий города является бывшая городская ратуша, построенная в 1909 году. Здание изначально было тюрьмой, а в 2005 году стало историческим музеем округа Хидалго.

В городе выступает клуб Джи-Лиги НБА Рио-Гранде Вэллей Вайперс, трижды являвшаяся чемпионом лиги.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Хидалго (округ, Техас)